Змагання з плавання на дистанції 50 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 29 і 30 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 29 липня о 09:51.

Півфінали
Півфінали розпочались 29 липня о 18:45.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 30 липня о 18:05.

Примітки 

50 метрів на спині (чоловіки)